Sinapsis puede referirse a:

 Sinapsis, uniones que se producen entre el axón de una neurona y las dendritas o el cuerpo celular de otra neurona o célula no neuronal. 
 Sinapsis inmunitaria unión transitoria entre dos células del sistema inmune. 
 Sinapsis, proceso que ocurre en la primera división meiótica, en el cigonema de la profase I.